

Sigle 
 Partito Liberale Svizzero  – partito politico svizzero
 Posizione laterale di sicurezza
 Posterior Lateral Spinneret  – filiera posteriore laterale del ragno
 Pronunciation Lexicon Specification, standard del World Wide Web Consortium per applicazioni di sintesi vocale
 Pediatra di libera scelta

Codici 
 PLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Providenciales, Providenciales, Turks e Caicos
 pls – codice ISO 639-3 della lingua popoloca di San Marcos Tlalcoyalco